Инка () — город и муниципалитет (община) на острове Мальорка, в Испании.

География и экономика 
Город Инка находится в центральной части Майорки и с населением в 27.478 человек — в том числе 4 тысячи иностранцев — (на 2008 год) является третьим по величине городом острова.

Инка является крупнейшим центром кожевенной и обувной промышленности на Мальорке; продукция этих его предприятий (например, фирмы UNIC широко известна за пределами Испании). В Инке по четвергам каждой недели организуется крупнейшие на Мальорке торговые рынки. Наиболее известный из них — традиционный «Dijous Bo» («Жирный четверг»), проходящий ежегодно каждый второй четверг ноября и собирающий до 100 тысяч посетителей.

Достопримечательности 
 Соборная церковь Santa Maria la Major d’Inca, построенная в стиле барокко в XVIII веке.
 Доминиканский монастырь
 Церковь св. Франциска

Галерея

Население

Примечания

Ссылки 

Города Балеарских островов
Муниципалитеты Балеарских островов
Мальорка